Sam Jaffe (1901-2000) – amerykański producent filmowy
 Sam Jaffe (1891–1984) – amerykański aktor teatralny, filmowy i telewizyjny